Harms är ett lågtyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Harms (1876–1939), tysk nationalekonom
 Celine Harms (född 2003), tysk bobåkare
 Claus Harms (1778–1855), tysk evangelisk predikant
 Friedrich Harms (1819–1880), tysk filosof
 Hermann Harms  (1870–1942), tysk botanist
 Ludwig Harms (1808–1865), tysk evangelisk predikant
 Rebecca Harms (född 1956), tysk europapolitiker
 Robbin Harms (född 1981), dansk roadracingförare
 Sandra Harms  (född 1980), svensk filmproducent
 Theodor Harms (1819–1885), tysk teolog

Tyska efternamn